Forouhar (bzw. Foruhar) ist der Nachname mehrerer Personen:

 Dariush Forouhar (1928–1998), iranischer Politiker und Arbeitsminister nach der 1979er Revolution
 Parastou Forouhar (* 1962), iranisch-deutsche Künstlerin, Tochter von Dariush Forouhar